Szymki ist ein polnischer Ortsname:
 Szymki (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 (Adlig) Symken, 1938 bis 1945 Simken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Szymki (Michałowo), Ort im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien